

Гіллкрест-Гайтс — місто, штат Флорида
 Гіллкрест-Гайтс — переписна місцевість, штат Меріленд